Świdnica puede hacer referencia a varios lugares de Polonia:

 Świdnica, un distrito del voivodato de Baja Silesia;
 Świdnica, municipio, localidad y capital del distrito anterior;
 Świdnica, otro municipio del voivodato de Baja Silesia; o
 Świdnica, un municipio y una localidad del voivodato de Lubusz.